Por Olimpíadas de Helsinki você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1940, os Jogos da XII Olimpíada, não realizados em virtude da II Guerra Mundial.
Jogos Olímpicos de Verão de 1952, os Jogos da XVI Olimpíada.

Desambiguação